Балаж Медьери (; родился 31 марта 1990 года в Будапеште, Венгрия) — венгерский футболист, вратарь клуба «Гройтер».

Клубная карьера 

Медьери воспитанник футбольной академии клуба «Ференцварош». В 2007 году он был на годовой стажировке в английском «Бристоль Сити», но затем вернулся на родину. В 2008 году Балаж дебютировал за клуб в чемпионате Венгрии. В своём первом сезоне он появился лишь в трёх матчах, но уже во втором прочно застолбил за собой место основного голкипера.

В 2010 году Медьери подписал трёхлетний контракт с греческим «Олимпиакосом». 3 апреля 2011 года в матче против «Кавалы» он дебютировал в греческой Суперлиге. В первом сезоне Балаж сыграл лишь в трёх матчах. В начале нового у Урко Пардо закончилась аренда, а Антониос Никополидис завершил карьеру, и таким образом основным вратарём стал Медьери.

В 2012 году в команду пришёл Рой Кэрролл и Балаж вновь сел в запас. В январе 2013 года Медьери смог вернуть себе место в основе и закончил чемпионат, но с нового сезона тренер стал отдавать предпочтение Кэрроллу. В составе «Олимпиакоса» Медьери трижды выиграл Суперлигу и дважды завоевал Кубок Греции.

Летом 2015 года контракт Балажа истёк и на правах свободного агента перешёл в испанский «Хетафе», подписав соглашение на три года.

В сезоне 2016/17 Медьери перешел в клуб Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт», заключив контракт на два года.

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной Венгрии Медьери занял третье место на Молодёжном Чемпионате мира в Египте. 16 мая 2012 года Шандор Эвергари вызвал Балажа в сборную Венгрии на товарищеский матч против сборной Чехии, но на поле Медьери так и не вышел.

Достижения 
Командные

 «Олимпиакос»
 Чемпионат Греции по футболу (5) — 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Греции (3) — 2011/12, 2012/13, 2014/15

Международные

 Венгрия (до 21)
  Чемпионат мира среди молодёжных команд — 2009

Примечания

Ссылки 
 
 Profile at magyarfutball.hu
 Player profile at HLSZ
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»